Paul Germain ist der Name folgender Personen:

* Paul Germain (Politiker) (1808–1844), französischer Politiker
 Paul Germain (Mathematiker) (1920–2009), französischer Mathematiker
 Paul Germain (Animator) (* 1959), US-amerikanischer Animator